Бустани́ — арабская фамилия распространённая в Ливане. Может относиться к:

 Бустани, Бутрус (1819—1883) — арабский писатель, просветитель, учёный, деятель арабского возрождения.
 Бустани, Салим (1848—1884) — арабский писатель, историк, драматург, публицист.
 Бустани, Сулейман (1856—1925) — арабский поэт, журналист, политический деятель.